Háje je přírodní památka v oblasti TANAP.

Nachází se v katastrálním území obce Beňadiková v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinském kraji. Území bylo vyhlášeno či novelizováno v roce 1977 na rozloze 0,0800 ha. Ochranné pásmo nebylo stanoveno.

Externí odkazy 
 Přírodní památka Háje , Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Přírodní památky na Slovensku
Chráněná území v okrese Liptovský Mikuláš